Presidente Bernardes steht für:

 Artur da Silva Bernardes (1875–1955), brasilianischer Anwalt und Politiker, Präsident 1922 bis 1926
 Presidente Bernardes (Minas Gerais), Gemeinde in Brasilien
 Presidente Bernardes (São Paulo), Gemeinde in Brasilien
 Presidente Bernardes Raffinerie, in Cubatão, Brasilien